Powiat Lienz; Tyrol Wschodni (niem. Bezirk Lienz; Osttirol) – powiat w Austrii, największy w kraju związkowym Tyrol, jest eksklawą. Siedziba powiatu znajduje się w mieście Lienz.

Geografia 
Prawie cała powierzchnia powiatu leży w Wysokich Taurach, tylko południowe krańce znajdują się w Alpach Gailtalskich i Karnickich (Południowe Alpy Wapienne).

Góry przecinają doliny Defereggental, Virgental, Kalser Tal, Pustertal i Tauerntal, gdzie znajdują się większe miejscowości i ważne drogi.

Od pozostałej części Tyrolu powiat oddziela około 9,5 km pas Tyrolu Południowego. Na północy powiat graniczy z krajem związkowym Salzburg (powiat Zell am See), na wschodzie z krajem związkowym Karyntia (powiaty Spittal an der Drau i Hermagor). Na południu przebiega granica z włoskimi regionami Trydent-Górna Adyga i Wenecja Euganejska.

Dużą część powiatu zajmuje Park Narodowy Wysokich Taurów.

Podział administracyjny 
Powiat podzielony jest na 33 gminy, w tym jedną gminę miejską (Stadt), trzy gminy targowe (Marktgemeinde) oraz 29 gmin wiejskich (Gemeinde).

 
Lienz